Toon Marty ist eine französisch-britisch-kanadische Zeichentrickserie für Kinder, die seit 2016 produziert wird.

Handlung 
Der junge Marty arbeitet im Toon Supermarkt. Er selbst ist ebenfalls ein Toon, also eine Zeichentrickfigur. Zusammen mit seinen Freunden erlebt er viele Abenteuer.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2016 von Sardine Productions produziert.

Erstmals wurde die Serie am 1. Mai 2017 auf Teletoon ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 29. Mai 2017 auf Nickelodeon. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf Nicktoons Deutschland.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre